Somatogyrus biangulatus е вид коремоного от семейство Hydrobiidae.

Източници 

Somatogyrus